Спера́нський Миха́йло:

 Сперанський Михайло Михайлович
 Сперанський Михайло Несторович (1863–1938) — російський історик літератури, славіст, етнограф, фольклорист.